Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Liechtenstein. IJsland heeft geen ambassade in Liechtenstein.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Liechtenstein
IJslandse